koronka – wyrób włókienniczy, często o dużych walorach artystycznych, będący ażurową plecionką z przędz lub nici, z włókien naturalnych lub sztucznych (najczęściej bawełnianych lub lnianych, czasem metalowych),
 koronka – rodzaj świdra wiertniczego,
 koronka – nakładany na niezniszczony trzon zęba kapturek metalowy (czasem pokryty warstwą ceramiczną),
 koronka – forma modlitwy polegająca na powtarzaniu w określony sposób i określoną liczbę razy różnych modlitw,
 Koronka – szereg modlitw typu koronka do Marii z Nazaretu
 koronka – przedmiot (najczęściej sznur modlitewny) służący do odmawiania koronek oraz Różańca,

 Koronka – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Żelazków,
 Koronka Ziemi – drugie co do wysokości szczyty górskie na każdym kontynenecie.

Zobacz też 

 korona